2000-es Pillangó utcai metróbaleset, felszaladt egy szerelvény a peronra
 2016-os Pillangó utcai metróbaleset, két szerelvény ütközött